Starink ist der Nachname von:

 Brenda Starink (* 1974), niederländische Schwimmerin
 Ed Starink (* 1952), niederländischer Studiomusiker, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent
 Mike Starink (* 1970), niederländischer Hörfunk-/Fernsehmoderator und Schauspieler